Maria Sobocińska (1920–2012) – pułkownik Wojska Polskiego, polska działaczka niepodległościowa,
 Maria Sobocińska (ur. 1994) – polska aktorka